Arkiomaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Martti Paavola (1898-1990), compositeur et pianiste finlandais
 (né en 1933), homme politique et ministre finlandais
Rodney Paavola (1939-1995), joueur américain de hockey sur glace
Tommi Paavola (né en 1965), joueur finlandais de football

Toponyme

Paavola, quartier de Lahti

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois